Guijo de Galisteo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Guijo de Galisteo (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Guijo de Galisteo (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar